Yusuke Tasaka (Hiroshima, 8 de julho de 1985) é um ex-futebolista profissional japonês.

Carreira 
Tasaka começou a carreira no Consadole Sapporo.

Títulos 
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017, 2018

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1985
Naturais de Hiroshima
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do VfL Bochum
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba